Joël Genazzi, né le  à Londres, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant ou de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Né le  à Londres alors que son père y travaille, Joël Genazzi et sa famille déménagent en Suisse alors qu’il est âgé d’un an. Il grandit à Greifensee et joue tant au football qu’au hockey sur glace avant d’opter pour le hockey sur glace. D’abord formé à Dübendorf puis à Kloten, il rejoint les juniors élites du HC Fribourg-Gottéron, avant de débuter en LNA avec le club fribourgeois, lors de la saison 2006-2007. Il joue également avec le HC Guin Bulls, qui évolue en . Régulièrement prêté en LNB aux Young Sprinters, et ne figurant pas dans les plans de Gottéron, il part au HC Viège, en deuxième division suisse, pour la saison 2009-2010.

La saison suivante, il suit son entraîneur John Fust au SC Langnau Tigers, malgré un contrat valable avec le club haut-valaisan. Il vit alors la première expérience en série éliminatoire de l'équipe emmentaloise. Il prolonge même son contrat avec les Bernois en .

Carrière en équipe de Suisse 
Joël Genazzi a représenté la Suisse lors des championnats du monde des moins de 18 ans en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||42||7||8||15||10||9||1||1||2||6
|-
|2005-2006||HC Fribourg-Gottéron U20||Juniors Élites A||40||6||17||23||50||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||HC Guin Bulls||||9||3||0||3||0||8||3||0||3||12
|-
|2006-2007||HC Fribourg-Gottéron||LNA||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Fribourg-Gottéron U20||Juniors Élites A||38||21||9||30||103||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Guin Bulls||||12||3||2||5||4||6||0||4||4||8
|-
|2007-2008||HC Fribourg-Gottéron||LNA||23||0||0||0||2||5||0||0||0||0
|-
|2007-2008||HC Fribourg-Gottéron U20||Juniors Élites A||8||4||9||13||6||8||4||8||12||31
|-
|2007-2008||Suisse U20||LNB||8||2||3||5||6||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Young Sprinters||LNB||33||5||10||15||20||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Fribourg-Gottéron||LNA||9||0||0||0||0||1||0||0||0||0
|-
|2008-2009||Young Sprinters||LNB||42||15||27||42||16||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HC Viège||LNB||46||20||31||51||20||15||4||11||15||8
|-
|2010-2011||SC Langnau Tigers||LNA||37||2||2||4||18||4||0||0||0||2
|-
|2011-2012||SC Langnau Tigers||LNA||50||3||8||11||12||4||1||3||4||0
|-
|2012-2013||SC Langnau Tigers||LNA||41||9||7||16||10||11||1||3||4||8
|-
|2013-2014||Lausanne HC||LNA||50||4||8||12||6||7||0||0||0||8
|-
|2014-2015||Lausanne HC||LNA||50||2||19||21||8||7||0||1||1||4
|-
|2015-2016||Lausanne HC||LNA||49||11||14||25||14||6||1||3||4||2
|-
|2016-2017||Lausanne HC||LNA||47||16||15||31||18||4||2||2||4||4
|-
|2017-2018||Lausanne HC||LNA||50||9||29||38||36||6||2||4||6||2
|-
|2018-2019||Lausanne HC||LNA||50||4||21||25||24||12||3||2||5||6
|-
|2019-2020||Lausanne HC||LNA||49||10||11||21||30||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021||Lausanne HC||LNA||48||8||19|| 27||39||6||0||1||1||2

|557||78||153||231||217||72||10||19||29||36

|129||42||71||113||62||15||4||11||15||8

|2006|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans D1||5||0||1||1||2||Promotion
|-
|2015||Lausanne HC||Coupe de Suisse||2||0||2||2||4||Huitième de finale
|-
|2016||Lausanne HC||Coupe de Suisse||5||0||1||1||2||Finale
|-
|2017||Lausanne HC||Coupe de Suisse||4||1||1||2||0||Demi-finale
|-
|2017||||Championnat du monde||8||1||2||3||2||
|-
|2017|| Suisse||Coupe Spengler||4||0||2||2||0||Finale
|-
|2018|| Suisse||Championnat du monde||5||0||0||0||0||
|-
|2019||Lausanne HC||Coupe de Suisse||2||0||1||1||0||Demi-finale
|-
|2019|| Suisse||Championnat du monde||7||1||2||3||0|| place
|-
|2019||Lausanne HC||Coupe de Suisse||2||0||1||1||0||Huitième de finale
|-
|2020||Lausanne HC||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Huitième de finale
|-
|2020||Lausanne HC||Ligue des champions||8||2||2||4||4||Huitième de finale

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Londres
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC Viège
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Lausanne HC